Соревнования по парусному спорту в классе «Финн» на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 17 августа. В соревнованиях принимали участие 26 спортсменов.

Призёры

Результаты заплывов 
Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие первые 10 спортсменов. Гонки 9 и 10 были отменены из-за плохой погоды.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008